Torneo Kurowashiki – torneo di squadre di pallavolo femminile
 Torneo Kurowashiki – torneo di squadre di pallavolo maschile